Goliath () — многозначное понятие.

Музыка 
  (2013) — дебютный альбом американской метал-группы Butcher Babies.
  (2014) — альбом американской рок-супергруппы Steve Taylor & The Perfect Foil.
  (2017) — альбом датской рок-группы Kellermensch.

Литература 
  (2011) — роман Скотта Вестерфельда в жанре стимпанк.
  (2012) — графический роман Тома Голда.
  (2022) — научно-фантастический роман Точи Оньебучи.

Техника 
 Goliath — немецкая автомобильная компания, существовавшая в 1928—1959 годах; подразделение Borgward.
 Farman F.60 Goliath — французский бомбардировщик компании Avions Farman, спроектированный в 1918 году.

См. также